Пи́йройнен () — финская фамилия.

Известные носители 
 Пийройнен, Петья (род. 1991) — финский сноубордист, чемпион мира, брат Пеэту
 Пийройнен, Пеэту (род. 1988) — финский сноубордист, призёр Олимпийских игр, брат Петьи